Aupatal heißen folgende geographischen Objekte:
 Aupatal (Friaul), italienisch Valle d'Aupa, bei Moggio Udinese in Friaul, Oberitalien.
 Aupatal (Riesengebirge), mit dem Fluss Úpa im Riesengebirge in Tschechien.